Појам Дали може да се односи на:
 Дали (река)
 Дали (Приморски Алпи)

Особе 
 Салвадор Дали, каталонски и шпански уметник